Maestre hace referencia a varios artículos:

Figura de autoridad
 Maestre de campo, «maestre general» o «maestre de campo general», es un rango militar español.
 Maestre racional y maestre de hostal, oficios de corte de la Corona de Aragón.
 Gran maestre, autoridad máxima en las órdenes militares, la masonería, etc.
 Un miembro de la tripulación de un barco.

Personas 
 Agapito Maestre (1954-), escritor y filósofo español.
 Begoña Maestre (1978-), actriz española.
 Denise Maestre (1991-), actriz española.
 Francisco Espinosa Maestre (1954-), historiador español, afincado en Sevilla.
 José Maestre Laborde-Boix (1876-1936), abogado y político de la Comunidad Valenciana.
 José Maestre Pérez (1866-1933), médico y político español.
 Manuel Herrero Maestre (1967-), exfutbolista y entrenador español.
 Paco Maestre (1957-2011), actor español.
 Pedro Maestre Herrero (1967-), escritor español.
 Rafael Orozco Maestre (1954-1992), cantante colombiano de música vallenata, cofundador y voz líder de la agrupación 'El Binomio de Oro'.
 Rita Maestre (1988-), politóloga y activista española.
    Maestre Gibbs Nacimiento desconocida-), maestre del navío capitaneado por Jack Sparrow, “Perla Negra”.

Localidades en España 
 Ares del Maestre, provincia de Castellón.
 Cervera del Maestre, provincia de Castellón.
 Fuente del Maestre, provincia de Badajoz.
 Puebla del Maestre, provincia de Badajoz.

Además 
 Caso Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich
 Casa Maestre, edificio de la ciudad de Cartagena, bien de Interés Cultural.
 Condado de la Puebla del Maestre, título nobiliario español.

Enlaces externos 
, maestro, maestrar y maestrear.